Skupina A UEFA Euro 2008 je jedna ze základních skupin Mistrovství Evropy ve fotbale 2008. Všech šest zápasů skupiny se hrálo ve Švýcarsku – v Basileji a Ženevě mezi 7.–15. červnem 2008.

Švýcarsko – Česko

Portugalsko – Turecko

Česko – Portugalsko

Švýcarsko – Turecko

Švýcarsko – Portugalsko

Turecko – Česko

Reference

Externí odkazy 
 

Mistrovství Evropy ve fotbale 2008